Thirteen — студийный альбом американской певицы Эммилу Харрис, выпущенный рекорд-лейблом Warner Bros. Records в 1986 году. Пластинка вошла в Топ-10 чарта Top Country Albums и достигла строчки № 157 в Billboard 200. Вышедшие в её поддержку синглы «I Had My Heart Set on You» и «Today I Started Loving You Again» заметного успеха в чартах не получили.

Альбом 
После экспериментов с материалом собственного сочинения в проекте The Ballad of Sally Rose, на пластинке Thirteen певица вновь обратилась к свойственным ей интерпретациям разнопланового материала, однако не так удачно как прежде. Данную работу она спродюсировала на пару с мужем и соавтором Полом Кеннерли. Название нового релиза отражало нумерацию в сольной дискографии Харрис (без учёта сборников и её раннего фолк-альбома Gliding Bird, который она игнорировала). Наиболее выразительным на Thirteen стало прочтение песни «My Father’s House» Брюса Спрингстина, чьим творчеством она восхищалась в тот период. Слабость остальных треков певица объясняла  истощением от записи прошлого альбома и беспрестанных гастролей в его поддержку. Недостаток успеха этой работы артистка с лихвой компенсировала в следующем году совместным проектом Trio с Долли Партон и Линдой Ронстадт.

Релиз 
Альбом достигл позиции № 9 в Top Country Albums и № 157 в Billboard 200. Сингл «Today I Started Loving You Again» добрался до строчки № 43 в Hot Country Songs, а «I Had My Heart Set on You» не поднялся выше № 60. На CD Thirteen впервые был издан лишь в 2013 году в составе коллекции Original Album Series Vol.2 из пяти релизов Харрис 1980-х годов.

Трек-лист

Чарты

Музыканты 
  
 Mike Bowden — бас
 Стив Кэш — гармоника
 Родни Кроуэлл — бэк-вокал
 Steve Fishell — стил-гитара, слайд-гитара, добро
 Винс Гилл — бэк-вокал
 Карл Джексон — мандолина, фиддл, банджо, акустическая гитара, бэк-вокал
 Don Johnson — клавишные
 Шейн Кейстер — синтезатор
 Мэри Энн Кеннеди — бэк-вокал
 Пол Кеннерли — акустическая гитара
 Марк О’Коннор — фиддл
 Фрэнк Рекард — мандолина, электрогитара, акустическая гитара
 Пэм Роуз — бэк-вокал
 Бадди Спичер — фиддл
 Бэрри Ташиян — бэк-вокал, аккордеон
 Steve Turner — ударные, перкуссия
 Пол Уорли — акустическая гитара
 Эммилу Харрис — вокал, акустическая гитара

Литература

Примечания 

Альбомы Эммилу Харрис
Кантри-альбомы
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы 1986 года